Grup d'animals o de bestiar
 Grup d'ocells en vol
 Grup de persones, especialment nens, dansaires o soldats
 Esbart dansaire